C4, C 4 oder C-4 steht für:
 Besoldungsgruppe C 4, historische deutsche Besoldungsgruppe, siehe Besoldungsordnung C #Besoldungsgruppe C 4
 C-4, Teleskop des Herstellers Celestron, siehe Celestron #Produktreihe
 C4 model, (context, containers, components, and code), grafische Notationstechnik zur Modellierung der Architektur von Softwaresystemen
 C4 (Neuseeland), Channel Four, ein ehemaliger neuseeländischer Fernsehsender
 C4 (Sprengstoff), Composition Compound 4, Sprengstoff
 C4, Controlled Collapsed Chip Connection, Technologie der Halbleiterproduktion, siehe Flip Chip #C4-Technologie
 C4, zeitweise Modellbezeichnung Schweizer Straßenbahnwagen, siehe Schweizer Standardwagen
 C4, Bezeichnung einer Bootsklasse im Kanurennsport, siehe Vierer-Canadier
 C4, Bezeichnung des vierten Halswirbels, siehe Halswirbelsäule
 C4, Cybercrime Competence Center beim Bundeskriminalamt (Österreich)
 C4, militärisches Akronym für Command and Control, Communications, Computers, siehe C4ISR
 C4-Pflanzen, bestimmte Gruppe Pflanzen mit einer Stoffwechselbesonderheit, siehe C4-Pflanze
 DIN C4, Papierformat und Standard-Größe für Briefumschläge, siehe Papierformat #Übersicht und Briefumschlag #Größen
 Caldwell 4, offener Sternhaufen und Nebel
 Architektengemeinschaft C4, Vorarlberger Architektengruppe (von 1960 bis 1979)

Kraftfahrzeuge:
 Audi 100 C4, obere Mittelklasse
 Audi A6 C4, obere Mittelklasse
 Citroën C4, Kompaktklasse
 Citroën C4 Aircross, Kompaktklasse
 Citroën C4 Cactus, Kompaktklasse
 Citroën C4 Picasso, Kompaktvanklasse
 Coloni C4, Formel-1-Rennwagen
 Corvette C4, Sportwagenklasse

C.4 steht für:
 Cierva C.4, Tragschrauber

C4